Дмитрий Викторович Коробкин (род. 1971) — российский кинорежиссёр и кинооператор.

Биография 
Родился 11 июля 1971 года в Зыряновске Восточно-Казахстанской области. В 1993 году окончил факультет журналистики Ташкентского университета по специальности «Телевизионная журналистика».

Работал в Узтелерадиокомпании режиссёром, автором и ведущим телепрограмм. Снимал видеоклипы, рекламу, документальное кино. С 1997 по 2000 год корреспондент-оператор Среднеазиатского бюро программы «Время».

С 2003 года живёт в Москве. Окончил курсы режиссуры Александра Митты. Работает режиссёром и оператором в рекламе и кино.

Дмитрий Коробкин стал оператором и сорежиссёром последнего фильма Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки».

Фильмография

Режиссёр 
  — Прости / Kechir
  — Пёстрые сумерки (совместно с Людмилой Гурченко)
  — Ярослав. Тысячу лет назад
  — Сокровища О.К.
  — Деффчонки
  — Сыргалым
  — Шелест
  — Молодой
  — Клерк
  — Шелест. Большой передел
  — Консультант. Лихие времена
  — Куба. Личное дело
  — Уличное правосудие

Оператор 
  — Мама не горюй 2
  — Владимирский централ
  — Лола и Маркиз
  — Прости / Kechir 
  — Пёстрые сумерки
  — Ярослав. Тысячу лет назад
  — Сокровища О.К.
  — Сыргалым
  — Шелест
  — Клерк
  — Шелест. Большой передел
  — Консультант. Лихие времена
  — Ноль
  — Время женщин
  — Куба. Личное дело
  — Уцелевшие
  — Уличное правосудие
  — Ростов-2

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Коробкин на сайте ruskino.ru.
 Вита Рамм: Молодой, но Мудрый. Интервью с Дмитрием Коробкиным, 2010 г. («Известия»)
 В Алматы завершились съемки сериала «Сыргалым-2»

Выпускники Национального университета Узбекистана
Журналисты Первого канала